William Baldwin peut désigner :
 William Baldwin (1779-1819), un botaniste américain.
 William Baldwin (1963-), un acteur américain.

Voir aussi 
 William Charles Baldwin (1827-1903), explorateur et chasseur britannique